Termenul „Jugastru” se poate referi la:

 Jugastru,  arbore cu lemnul alb și tare
 Jugastru, Mehedinți, localitate din România
 Județul Jugastru, Transnistria, un fost județ al României Mari

Vezi și 
 Jugăstreni, Maramureș
 Jugur, Argeș
 Jugureanu, Brăila
 Jugureni, Dâmbovița
 Jugureni, Prahova

Nume proprii